Meritites (mryt jt=s – v překladu z egyptštiny „Ta, která je milovaná svým otcem“) je staroegyptské jméno, které může označovat:

královnu 4. dynastie:

 Meritites I. – manželka faraona Chufua

princeznu 4. dynastie:

 Meritites II. – dcera Chufua a Meritites I., manželka Achethotepa
 Meritites III. – dcera Hornita, nejstaršího syna Radžedefa

princeznu 5. dynastie:

 Princezna Meritites – dcera vezíra Ptahšepsese a princezny Chamerernebty, dcery faraona Niuserrea. Je jí připisován titul „dcery krále“, ačkoliv byla pouze vnučka krále.

královnu 6. dynastie:

 Meritites IV. – manželka Pepiho I.

princeznu 19. dynastie:

 Princezna Meritites – 23. dcera Ramesse II.

Externí odkazy